L'edizione 1975-76 della DDR-Oberliga vide la vittoria finale della .

Capocannoniere del torneo fu Hans-Jürgen Kreische (), con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Dinamo Dresda campione della Germania Est 1975-76.
 Chemie Lipsia e Energie Cottbus retrocesse in DDR-Liga.

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
1975